Мандаджиев може да се отнася за:

 Желчо Мандаджиев (1915 – 2000), български актьор и режисьор
 Николай Мандаджиев (1938 – 1995), български актьор

Вижте също 
 Мандаджиева